Mossman steht für:

 Mossman (Queensland), Stadt im Bundesstaat Queensland, Australien
 Mossman (Fluss), Fluss im Bundesstaat Queensland, Australien
 Mossman-Halbinsel, Halbinsel von Laurie Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Mossman Inlet, Bucht an der Lassiter-Küste des Palmerlands, Antarktika

Mossman ist der Familienname folgender Personen:

 Colin F. Mossman, britischer Ingenieur und Erfinder
 Francis Mossman (1988–2021), australischer Schauspieler neuseeländischer Abstammung
 Frank Mossman, amerikanischer Logistiker und Autor 
 Michael Mossman (* 1959), US-amerikanischer Jazz-Trompeter

Siehe auch:
 Mossmann